Fomičov je priimek več oseb:
 Aleksander Jurjevič Fomičov, ruski hokejist
 Mihail Georgijevič Fomičov, sovjetski general

Ruski priimki